Зубалов — русская фамилия.

Известные носители 
 Зубалов, Константин Яковлевич (1828—1901) — русский промышленник, отец Л. К. Зубалова.
 Зубалов, Лев Константинович (1853—1914) — русский предприниматель, благотворитель, коллекционер.
 Зубалов, Феофилакт Андреевич (1915—1968) — участник Великой Отечественной войны, гвардии майор, Герой Советского Союза.

См. также 
 Зубов
 Зубалово